Pusztai László (1939–1996) jogász, kriminológus
 Pusztai László (1944–2017) művészettörténész
 Pusztai László (1946–1987) labdarúgó
 Pusztai László (1950) labdarúgóedző